Henry Ariel López Báez – calciatore uruguaiano, nato nel 1967
 Henry David López Guerra – calciatore guatemalteco, nato nel 1992